Ива́н Рома́нович Ла́зарев ( — ) — советский офицер, участник боёв в районе озера Хасан и Великой Отечественной войны, первый Герой Советского Союза среди артиллеристов.

Биография 
Родился 12 декабря 1908 года в деревне Жаворонково Опочецкого уезда Псковской губернии (ныне Пустошкинский район Псковской области) в крестьянской семье. Русский.

Имел начальное образование. В 1929 году семья Лазаревых переехала в деревню Верхний Танай Дзержинского района Красноярского края. Работал ремонтником железнодорожного пути.

Всех, кто близко знал Ивана Романовича Лазарева, восхищала в нём какая-то особенная простота, бережное отношение к людям и личная скромность.

Служба в армии 

В 1930 году призван в РККА, служил на Дальнем Востоке. В 1936 году окончил Омскую объединённую военную школу, затем учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Член ВКП(б) с 1938 года. Учёбу в академии прервали бои в районе озера Хасан.

Командир огневого взвода 53-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 40-й стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамённого фронта лейтенант И. Р. Лазарев отличился 31 июля 1938 года. Для артиллерийской поддержки роты Левченко штабом 53-го противотанкового дивизиона был выделен взвод под командованием лейтенанта И. Р. Лазарева. Предстояло овладеть сопками Заозёрная и Безымянная. Под артиллерийско-пулемётным огнём противника лейтенант выдвинул орудия на открытую огневую позицию в боевые порядки пехоты и стрельбой прямой наводкой поддержал её наступление. Но тем самым и сами позиции артиллеристов стали уязвимыми для артиллерии противника. В начавшейся огневой дуэли один из снарядов противника разорвался у орудия, осколком был убит наводчик Никонов и тяжело ранен И. Р. Лазарев. Тем не менее, лейтенант заменил убитого наводчика и продолжал руководить боем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года «за героизм и мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами» лейтенанту Ивану Романовичу Лазареву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему также была вручена медаль «Золотая Звезда» № 407, став таким образом первым Героем Советского Союза Псковской области.

По окончании боёв, И. Р. Лазарев продолжил учёбу в Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Капитан И. Р. Лазарев был назначен командиром 877-го противотанкового артиллерийского полка, сформированного 3 августа 1941 года.

В сентябре 1941 года в бою под Смоленском был тяжело ранен, и не долечившись в госпитале, вернулся в часть.

— Или вот лейтенант Лазарев. Из его плеча извлекли осколок снаряда. Большая потеря крови. К тому же лёгкая контузия и общая слабость. Уж кому-кому, а Лазареву нужен десятидневный отдых, покой. А он мне сегодня заявляет: «Выпишите меня из госпиталя».

22 сентября поступил в инфекционный госпиталь № 2393 в городе Пушкино Московской области, где умер 24 сентября 1941 года.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» № 407 Героя Советского Союза (25 октября 1938);
 орден Ленина (25 октября 1938);
 Знак «Участнику Хасанских боёв».

Память 

Именем И. Р. Лазарева названа улица в селе Дзержинском Красноярского края.

Именем И.Р. Лазарева названа улица в городе Пустошка Псковской области

Семья 
 Братья — Алексей (погиб в 1940-м году в советско-финской войне), Василий (погиб в 1941 году в Великой Отечественной войне), Владимир (погиб в Великой Отечественной войне).
Павел (Умер в 2009)
 Жена — Полина Степановна. Дети — Анатолий и Алевтина.

Прочие факты 
Подвиг И. Р. Лазарева сыграл решающую роль в выборе военной карьеры его родственника — П. Ф. Гриболева, мастера танкового боя, впоследствии также ставшего Героем Советского Союза.

Примечания

Литература 
 
 Достоин звания героя. — Красноярск: Красноярское кн. издательство, 1975

Ссылки 
 
 .
 Мой прадед Герой Советского союза (Лазарев Иван Романович). Научная работа К. В. Шимохиной, правнучки Героя Советского Союза Л. И. Романовича, ученицы средней школы № 20 г. Абакана. 2007.
 Лазарев Иван Романович — Герой Советского Союза. Село Дзержинское.

Выпускники Сумского артиллерийского училища
Участники боёв на озере Хасан
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Умершие от ран